

Nom de famille 

 Adelbert von Keller (1812-1883), philologue romantique allemand ;
 Adolphe Keller (1880-1968), peintre belge ;
 Ákos Keller (1989-), joueur de basket-ball hongrois ;
 Alexis Keller (1962-), chercheur en sciences politiques suisse ;
  :
 Alfred Keller (1882-1974), général allemand ; 
 Alfred Keller (1894-1986), prêtre français ; 
 Alfred Keller (1907-1987), compositeur suisse ;
 Alice Keller (1896-1992), féministe suisse ;
 Andreas Keller (1965-), joueur de hockey sur gazon allemand ;
 Antoine Keller (1930-2021), footballeur français ;
 Anton Keller (1934-), personnalité politique suisse ;
 Arthur Keller (1975-), auteur, conférencier, formateur et consultant français ;
  :
 Augustin Keller (1754-1799) général suisse ; 
 Augustin Keller (1805-1883), homme politique suisse ;
 Barbara Keller-Inhelder (968-), femme politique suisse.
 Bernhard Keller (1962-), mathématicien suisse ; 
 Bernhard Keller (1967-), directeur de la photographie allemand ;
 Carl-Albert Keller (1920-2008), théologien suisse ;
 Carsten Keller (1939-), joueur de hockey sur gazon allemand ;
 
 Charles Keller (1843-1913), ingénieur, poète et militant politique français ;
 Charles Albert Keller, (1874-1940), industriel français ;
 Christoph Martin Keller,  Christophorus Cellarius (1638-1707), philologue et érudit allemand ;
 Christoph von Keller (1757-1827), diplomate prussien ;
 Christoph Dietrich von Keller (1699-1766), diplomate allemand ;
 Colby Keller (1980-), artiste, blogueur et acteur pornographique américain
 Curt Keller (1918-1992), footballeur français ;
 Daniel Keller, (1957) grand maître du Grand Orient de France depuis  ;
 David H. Keller (1880-1966), médecin et écrivain américain ;
 Dietrich Keller (1943-), basketteur allemand ;
 Émile Keller (1828-1909), député français, promoteur du catholicisme social ;
 Erhard Keller (1944-), patineur de vitesse allemand ;
 Erwin Keller (1905-1971), joueur de hockey sur gazon allemand ;
 Evelyn Fox Keller (1936-), physicienne et écrivaine américaine féministe ;
 Fabienne Keller (1959-), femme politique française, sénateur, maire de Strasbourg ;
 Fernanda Keller (1963-), triathlète brésilienne ;
 Florian Keller (1981-), joueur de hockey sur gazon allemand ;
 Francis Keller (1961-2011), dessinateur et auteur français de bandes dessinées, illustrateur et peintre ;
 François-Antoine-Edouard Keller (1803-1874), ingénieur hydrographe de la marine française.
 Frank P. Keller (1913-1977), monteur américain ;
  :
 Franz Keller (1945-), sportif allemand ;
 Franz Keller (1913-1991), psychologue suisse ;
 Fred Keller (1965-), homme politique américain ;
 Friedrich Gottlob Keller (1816-1895), inventeur allemand ;
 Fritz Keller (1913-1985), footballeur français ;
 Georges-Joseph Keller (1765-1808), homme politique français ;
 Ginette Keller (1925-2010), compositrice française ;
 Gottfried Keller (1819-1890), écrivain suisse ;
 Greta Keller (1903-1977), chanteuse autrichienne ;
 Guido Keller (1892-1929), aventurier, poète et as de la Première Guerre mondiale italien ;
 Gustave Keller (1838-1910), chanoine et historien alsacien ;
 Hannes Keller (1934-2022) physicien suisse ;
 Hans Keller (1919-1985), musicologue britannique d'origine viennoise ;
 Harry Keller (1913-1987), réalisateur, producteur et monteur américain ;
 Helen Keller (1880-1968), romancière et conférencière américaine, sourde et muette ;
 Henry Keller (1869-1949), peintre américain ;
 Hiram Keller (1944-1997), acteur américain ;
 Hubert Keller (1954-), chef cuisinier français ;
 Inge Keller (1923-2017), actrice allemande ;
  (1936-2005), compositeur américain ;
 Jasmine Keller-Hämmerle (1966-), triathlète autrichienne ;
 Jean Keller (1905-1990), athlète français ;
 Jean-Balthazar Keller (1638-1702), fondeur et sculpteur suisse ;
 
 Jean-Jacques Keller (1635-1700), orfèvre et fondeur suisse ;
 Jean-Jacques Keller (1809-1889), pédagogue suisse ;
  (1937-), chanteur et compositeur américain.
 Johann Baptist von Keller (1774-1845), évêque de Rottenburg ;
 
 John Keller (1928-2000), joueur de basket-ball américain ;
 Joslan F. Keller (1966-), auteur français ;
 József Keller (1965-), footballeur hongrois ;
 Julia Keller (19?-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Kasey Keller (1969-), gardien de but américain ;
 Klete Keller (1982-), nageur américain ;
 Laurent Keller (1961-), biologiste suisse ;
 Lenn Keller (1951-2020), photographe et réalisatrice américaine ;
 Louis Keller (1923-2010), inventeur américain du chargeur sur pneus ;
 Ludwig Keller (1849-1915), archiviste et historien de la franc-maçonnerie allemand ;
 Marc Keller (1968-), footballeur français ;
 Mark Keller (1965-), acteur allemand ;
 
 Marthe Keller (1943-), actrice suisse ;
 Max Keller (1770-1855), compositeur et organiste allemand ;
 Natascha Keller (1977-), joueuse de hockey sur gazon allemande ;
 Olivier Keller (1971-), joueur suisse de hockey sur glace ;
  ;
  :
 Paul Keller (1926-2015), alpiniste et théologien français ;
 Paul Keller (1966-), pyromane et tueur en série américain ;
 Pierre Keller (1945-2019), graphiste suisse ;
 Prosper Keller (1854-1931), colonel et militant catholique français ;
 Rachel Keller (1992-), actrice américaine ;
 Robert Keller (1938-), homme politique suisse ;
 Robert Keller (1899-1945), héros français de la Résistance ;
 Rodney Frederick Leopold Keller (1900-1954), militaire commandant les troupes canadiennes lors du Débarquement de Normandie ;
 Saïda Keller-Messahli (1957-), journaliste, écrivaine et activiste des droits humains suisso-tunisienne ;
 Stephan Keller (1979-), footballeur suisse ;
 Tore Keller (1905-1988), footballeur suédois ;
 Verena Keller (1942-), cantatrice allemande ;
 Victor Keller (1760-1827), moine bénédictin allemand.

Personnages de fiction 
Keller est un nom attribué à plusieurs personnages de fiction :
 , personnages de séries télévisées : Chris Keller (Oz) et Chris Keller (Les Frères Scott) ;
 Richard Keller, personnage de la série de jeux vidéo Half-Life ;
 Keller frères, un établissement de banque de la Comédie humaine d’Honoré de Balzac ; 
 Jennifer Keller, personnage de la série télévisée Stargate Atlantis.

Toponyme

France 
 L’île de Keller, au nord d'Ouessant ;

États-Unis 
 Keller, en Géorgie
 Keller, au Texas
 Keller, en Virginie
 Keller, dans l'État de Washington

Odonyme 
 La rue de l’Ingénieur-Robert-Keller, voie du  de Paris dont le nom rend hommage à Robert Keller (1899-1945), héros français de la Résistance ; 
 La rue Keller, voie du  de Paris.

Architecture 
 Le pavillon Keller à Livet-et-Gavet dans l'Isère (France) ;
 La piscine Keller, piscine située dans le  de Paris, qui tient son nom de la rue de l’Ingénieur-Robert-Keller ; 
 La tour Keller, gratte-ciel résidentiel situé dans le  de Paris et tenant son nom de la rue de l’Ingénieur-Robert-Keller.

Institutions 
 Fondation Gottfried Keller, fondation artistique suisse, du nom de l'écrivain Gottfried Keller.

Voir aussi 
 , nom allemand Keller latinisé.

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de monument